Сполучення ZZ може означати:

 Змінні типу ZZ Кита — зорі підкласу білих карликів.
 Двигун Toyota ZZ — серія бензинових двигунів виробництва Toyota.
 ZZ (масштаб) — типорозмір моделей залізниць 1:300.
 ZZ — японський рок-гурт.
 ZZ Top — американський рок-гурт.

Див. також